La coprophagie est le caractère des animaux qui se nourrissent des excréments des autres animaux.
 La coprophagie est un symptôme psychiatrique chez l'humain.